Frédéric Delbos (1972)

 Claire Delbos (1906-1959) est une violoniste et compositrice française.
 Robert Delbos (1943-), est un homme d'affaires français.
Victor Delbos (1862-1916) est un philosophe français, membre de l'Institut.
Yvon Delbos (1885-1956) est un homme politique français, notamment ministre de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères.